Pungitius är ett släkte av fiskar som beskrevs av Coste, 1848. Pungitius ingår i familjen spiggfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spiggfiskar
Pungitius